Аликун-де-Ортега () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 24,13 км². Население — 520 человек (на 2010 год). Расстояние — 106 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гранады